Tiangong peut faire référence à :
 L'Empereur de jade, un dieu chinois d'origine taoïste qui régit les autres dieux, lié au Ciel et à la souveraineté.
 Le programme de développement de trois stations spatiales de l'agence spatiale chinoise CNSA :
 Tiangong 1
 Tiangong 2
 Tiangong 3
 Tiangong Kaiwu, une encyclopédie écrite par Song Yingxing, « le Diderot de la Chine ».